League steht für:

 Michael League (* 1984), amerikanischer Fusionmusiker
 Wegemaß des angelsächsischen Maßsystems, siehe Leuge#Leugen in späteren Epochen
 League of Legends, Online-Computerspiel von Riot Games

Siehe auch:
 Liga (Begriffsklärung), engl. league